Буйволов — фамилия.
 Буйволов, Александр Васильевич (1913—2006) — советский организатор производства, лауреат Ленинской премии.
 Буйволов, Андрей Валерьевич (род. 1987) — российский футболист.
 Буйволова, Екатерина Дмитриевна (1924—1993) — бригадир комплексной бригады строительно-монтажного треста «Востоктяжстрой», Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Буйвол (значения)